Лига Ирландии 1935/1936 () — 15-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Долфин» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1935/1936
Ирландия
Ирландия
1935 год в Ирландии
1936 год в Ирландии